Walter Scott (schrijver) - Schots dichter en schrijver
Walter Scott (politicus) - Canadees politicus